Ел Герењо има више значења:

 Ел Герењо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Герењо, Бреча 100 и 102 кон Километро 23 и 26 Норте (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Герењо, Елисеа де Ојос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику